Beringer steht für:
 eine Person, die Vögel beringt, siehe Vogelberingung
 Beringer (Adelsgeschlecht), ein konstruiertes anhaltisches Adelsgeschlecht

Beringer ist der Name folgender Personen:
 Beringer von Entringen († 1232), Bischof von Speyer
 Beringer von Gamburg (vor 1139–um 1170), Burgherr von Gamburg, Stifter des Klosters Bronnbach
 Beringer (Abt von St. Blasien) († 974), deutscher Benediktinerabt

Beringer ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Beringer; siehe Johann Beringer
 August Beringer (1818–1881), deutscher Unternehmer
 Friedrich Wilhelm von Salmuth genannt Beringer (1693–1763), deutscher Generalmajor
 Georg Beringer (1879–1944), deutscher Künstler
 Hans Beringer (1545–1590), deutscher Steinmetz und Werkmeister
 Johann Georg Beringer (1829–1919), deutscher Fernmeldeinspektor und Bienenfachmann 

 Joseph August Beringer (1862–1937), deutscher Kunsthistoriker

 Kurt Beringer (1893–1949), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Leopold Beringer (1831–1915), österreich-ungarischer Schauspieler
 Maternus Beringer (1580–nach 1632), deutscher Kantor und Musiktheoretiker
 Matthäus Beringer († 1548), 39. Abt von Stift Lilienfeld 
 Max Beringer (1886–1961), deutscher Maler und Grafiker
 Michael Beringer (1566–1625), deutscher Jurist und Philologe

 Walter Beringer (1928–2016), deutsch-kanadischer Althistoriker
 Wilhelm Beringer (1887–1949), deutscher Architekt und Reichsbahnbeamter
 Wolf Beringer (vor 1580–nach 1607; Wolfgang Beringer), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Behringer
 Berringer
 Beringerus